Trofa peut désigner :
au Portugal :
Trofa, ville et municipalité située dans le district de Porto et la région Nord ;
Trofa, paroisse civile de la municipalité d'Águeda, située dans le district d'Aveiro et la région Centre.